Motor City Resurrection – kompilacyjny album fińskiej grupy The 69 Eyes. Został wyprodukowany przez Gaga Goodies/Poko Rekords w 1994 roku. Zawiera utwory z najwcześniejszych nagrań zespołu – 7-calowych EPek. Wydany ponownie w 2007 roku przez Cleopatra Records w celu umożliwienia dystrybucji w Stanach Zjednoczonych. Reedycja zawiera dodatkowe covery, dwie piosenki z poprzednich singli, EPek oraz albumów.

Lista utworów

Bibliografia

Albumy grupy The 69 Eyes
Albumy muzyczne wydane w roku 1994